Дмитрий Васильевич Борисейко (25 января 1979 года) — белорусский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник гродненского футбола. Большую часть своей карьеры провел в «Немане», в составе которого становился призёром чемпионата страны. С 1994 по 1997 год вызывался в расположение юношеских сборных Белоруссии. В 2004 году вместе со своим партнером по команде Алексеем Денисеней заключил контракт с российским клубом Первого дивизиона «Газовик-Газпром». Однако за него Борисейко провел только один матч. Вскоре он завершил карьеру.

На данный момент Дмитрий Борисейко входит в тренерский штаб «Немана» и параллельно занимает должность начальника команды.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2002

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Белкард»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Автопровод»
Игроки ФК «Неман-2»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Неман» Мосты
Футбольные тренеры Белоруссии